Верхошанский — фамилия. Известные носители:

 Верхошанский, Геннадий Дмитриевич (1924—1961) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Верхошанский, Юрий Витальевич (1928-2010) — профессор, автор методик по подготовке спортсменов.

Верхошанская 
 Верхошанская, Елизавета Петровна (более известна под фамилией Багрянцева; 1929—1996) — советская метательница диска, призёр Олимпийских игр.